

Patronymes 
Iakoubov (masculin ; ) ou Iakoubova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Mikhaïl Iakoubov (1982-) joueur de hockey sur glace russe.
 Ravil Iakoubov (1970-) joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe